Hummelberggraben ist ein Gewässername:

 Hummelberggraben (Ehrlos), rechter Zufluss der Ehrlos (zur Donau) bei Berg, Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hummelberggraben (Föritz), linker Zufluss der Föritz (zur Steinbach, zur Rodach) vor Neundorf, Markt Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Hummelberggraben (Hahnenberggraben), rechter Zufluss des Hahnenberggrabens (zum Weggentalbach) bei Seebronn, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg